Петелино — название населённых пунктов в России:

 Петелино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Петелино — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Петелино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Петелино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Петелино — село в Тевризском районе Омской области.
 Петелино — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Петелино — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Петелино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Петелино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Петелино — деревня в городском округе город Тула Тульской области.
 Петелино — посёлок в городском округе город Тула Тульской области.
 Петелино — село в Ялуторовском районе Тюменской области.
 Петелино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Петелино — деревня в Ярославском районе Ярославской области, Заволжское сельское поселение.
 Петелино — деревня в Ярославском районе, Ивняковское сельское поселение.

См. также 
 Большое Петелино
 Новое Петелино
 Старое Петелино
 Петелино — железнодорожная станция Смоленского направления МЖД в Одинцовском районе Московской области
 Пителино